I Cry può essere:
I Cry, singolo di Ja Rule
I Cry, singolo di Flo Rida